Mariaberg (Maastricht), een wijk gelegen direct ten westen van het stadscentrum van de gemeente Maastricht
Mariaberg (Gammertingen), een plaats in de Duitse gemeente Gammertingen, deelstaat Baden-Württemberg